Amerikai Egyesült Államok
 Minnehaha (Arizona)
 Minnehaha (Colorado)
 Minnehaha (New York)
 Minnehaha (Washington)
 Minnehaha megye, Dél-Dakota
Minnehaha Park, történelmi kerület Minnesota államban

 Kanada
 Minnehaha (Saskatchewan)

Egyéb
 Minnehaha, indián mondai személy
 Minnehaha, gőzhajó
 Minnehaha, teherhajó